Marian Kawski (1876-1932), polski farmaceuta, aptekarz, burmistrz Sanoka
 Marian Kawski (1942-2021), polski wokalista, wnuk powyższego